Lynchburg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lynchburg (Mississippi)
Lynchburg (Ohio)
Lynchburg (South Carolina)
Lynchburg (Tennessee)
Lynchburg (Virginia)